Semjan ist der Familienname folgender Personen:

 Jens Semjan (* 1979), deutscher Konzeptkünstler, Kommunikations- und Medientheoretiker
 Marek Semjan (* 1987), slowakischer Tennisspieler